Łódzkie Spotkania Kabaretowe (ŁÓSKA) – przegląd amatorskich kabaretów, organizowany w Łodzi od 2008 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych.

Historia

2008 

Pierwsza edycja odbyła się w dniach 20-22 listopada 2008. W konkursie wzięło udział sześć kabaretów. I nagrodę zdobył Kabaret Statyf, II miejsce Kabaret Oko, III miejsce ex-equo Kabaret Klakier i Kabaret Róbmy Swoje. Nagrodę publiczności otrzymał Kabaret Nie Ma to Tamto.

Na ŁÓSCE w 2008 roku wystąpiły też w charakterze gwiazd Kabaret Widelec, Formacja Ałaj i Kabaret Czesuaf.

2009 

W 2009 roku ŁÓSKA odbyła się w dniach 26-28 listopada w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych. I nagrodę zdobył Kabaret Z KONOPI, II miejsce zajął Kabaret IDEA, a trzecie Kabaret OTOoni.

Gwiazdą drugiej edycji ŁÓSKI był Kabaret Hrabi.

2010 

Trzecia edycja ŁÓSKI odbyła się w dniach 25-27 listopada 2010. Laureatem przeglądu został Kabaret Bruzda, drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio kabarety: Kiha i Czwarta Fala.

Gala finałowa odbyła się ostatniego dnia przeglądu w łódzkim klubie Wytwórnia, a jej gwiazdami byli: Kwartet Okazjonalny, Stado Umtata oraz Małgorzata Zwierzchowska i Olek Grotowski

2011 

Czwarta edycja ŁÓSKI odbyła się w dniach 24-27 listopada 2011. Pierwszą nagrodę oraz Nagrodę Publiczności zdobył Kabaret Znane Ryje z Białegostoku. Drugie miejsce zajął Kabaret Sakreble, trzecie, podobnie jak przed rokiem, kielecki kabaret Czwarta Fala a nagrodę specjalną dostał Kabaret Podobny Do Mnie ze stolicy.

Gościem i gwiazdą imprezy był Kabaret Świerszczochrząszcz.

2012 

5 Jubileuszowa ŁÓSKA odbyła się w dniach 22-25 listopada 2012. Pomiędzy 6 kabaretów i 4 stand up'ów startujących w konkursie jury (w składzie m.in. Andrzej Janeczko) rozdzieliło następujące nagrody: I miejsce – Kabaret 44-200 z Rybnika (także nagroda publiczności), II miejsce – Kabaret JESTEŚ.MY z  Piotrkowa Tryb., III miejsce – Kabaret Zmarnowany Potencjał z Olsztyna. Nagrodę dla najlepszego Stand Up'a otrzymał Paweł Reszela z Ostrowa Wielkopolskiego, były członek Kabaretu Klakier, laureata ŁÓSKI z 2008 roku. Osobowościami scenicznymi wybrano Andrzeja Urbana z Poznań grupy Czołówka Piekła oraz Rafała Paczesia z Łodzi.

Galę finałową w łódzkim lokalu Scenografia Klub & Kawiarnia uświetniły swym występem gwiazdy, m.in. Grupa Ad Hoc.

Zobacz też 
 Festiwale i przeglądy w Łodzi

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ŁÓSKI

Festiwale i przeglądy w Łodzi
Festiwale kabaretowe w Polsce